Die Myanmar Women’s League 2017/18 war die 2. Spielzeit der Myanmarischen Fußballliga der Frauen seit der offiziellen Einführung im Jahr 2016 gewesen. Die Saison begann im Dezember 2017 und endete am 17. August 2018. Titelverteidiger war Myawady WFC.

Veränderung zur Vorsaison 
 Der Verein Home Affairs Ministry FC nannte sich in Sport & Education FC um
 Der Verein MSPE FC nannte sich in YREO FC um
 Der Verein University FC trat der Liga bei

Austragung 
Alle Spiele der MWL werden im Bogyoke-Aung-San-Stadion ausgetragen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Myanmar Women’s League (Facebook)
 Spielberichte 1. bis 7. (Facebook)
 Spielpläne 8. bis 14. (Facebook)
 Myanmar Women’s League 2017/18 (RSSSF)
 Tabelle 13. Spieltag

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2017/18
2017